De IBEX-35 is de aandelenindex van de Spaanse effectenbeurs Bolsa de Madrid. Het bevat 35 aandelen en de samenstelling vindt plaats op basis van free float marktkapitalisatie en het handelsvolume. Bij de samenstelling van de index wordt het maximale gewicht van een bedrijf gelimiteerd op 20%.

Samenstelling
In maart 2017 waren de drie bedrijven met het grootste gewicht in de index Banco Santander met een gewicht van 15,5%, Inditex (11%) en Telefónica (10%). De financiële sector, inclusief onroerend goed bedrijven, vertegenwoordigt ruim een derde van de index. De energiesector staat op de tweede plaats met een gewicht van bijna 20%. 

De index bestond in maart 2017 uit de volgende bedrijven:
Acciona
Acerinox
Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
AENA
Amadeus IT Group
ArcelorMittal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Popular Español
Banco Sabadell
Banco Santander
Bankia
Bankinter
Caixabank
Cellnex
Dia
Enagás
Endesa
FCC
Grupo Ferrovial
Naturgy, nieuwe naam voor Gas Natural vanaf medio 2018 
Grifols
Iberdrola
Inditex
Indra
International Airlines Group
Mapfre
Mediaset España Comunicación
Melia Hotels
Merlin
Red Eléctrica de España
Repsol
Siemens Gamesa Renewable Energy
Técnicas Reunidas
Telefónica
Viscofan

Beursindex
Economie van Spanje
Economie in Madrid